Клаудемир Домингес де Соуза (; родился 27 марта 1988, Макаубас, Бразилия), более известный как Клаудемир (), — бразильский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Клаудемир — воспитанник клуба «Палмейрас». В 2007 году он начал свою карьеру в команде одной из низших лиг «Сао Карлос». По окончании сезона Клаудемир принял предложение нидерландского «Витесса» и переехал в Европу. 15 марта 2008 года в матче против «Твенте» он забил свой первый гол в Эредивизии. В Нидерландах Клаудемир провёл два сезона, после чего перешёл в стан датского «Копенгагена». 20 июня он подписал пятилетний контракт и взял себе номер 6. 24 июля 2010 года в матче против «Эсбьерга» он дебютировал в датской Суперлиге. 25 сентября в матче против «Мидтьюлланна» Клаудемир забил свой первый гол за новый клуб. В составе «Копенгагена» он два раза выиграл чемпионат и завоевал Кубок Дании. 23 октября 2013 года в матче Лиге чемпионов против турецкого «Галатасарая» он забил гол.

В начале 2015 года он перешёл в бельгийский «Брюгге». 25 января в матче против «Серкль Брюгге» Клаудемир дебютировал в Жюпиле лиге, заменив во втором тайме Лиора Рафаэлова. 26 апреля в поединке против «Гента» он забил свой первый гол за «Брюгге». В своём дебютном сезоне Клаудемир завоевал Кубок Бельгии, а через год стал чемпионом страны.

Летом 2017 года Соуза перешёл в аравийский «Аль-Ахли» из Джидды. 11 августа в матче против «Аль-Иттифак» он дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. 24 ноября в поединке против «Аль-Кадисии» Клаудемир забил свой первый гол за «Аль-Ахли».

Достижения 
Командные

 «Копенгаген»
  Чемпионат Дании по футболу — 2010/11
  Чемпионат Дании по футболу — 2012/13
 Обладатель Кубка Дании — 2011/12

 «Брюгге»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 2015/16
 Обладатель Кубка Бельгии — 2014/15

Примечания

Ссылки 
 
 
 F.C. Copenhagen profile
 Profile at Football-Lineups.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Брага»